USS Amberjack — кораблі ВМС США.

 USS Amberjack (SS-219) — підводний човен типу «Гато» часів Другої світової війни. Збудований у 1942 році. Загинув 16 лютого 1943 року.
 USS Amberjack (SS-522) — підводний човен типу «Тенч». На службі ВМС США протягом 1946-1973 років, після чого проданий ВМС Бразилії, де отримав назву «S Ceará (S-14)». Виведений зі складу флоту у 1987 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни